Rogerson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clark Thomas Rogerson
 Forbes Rogerson